Menetrey ist der Familienname folgender Personen:

 Louis C. Menetrey (1929–2009), US-amerikanischer Offizier, General der US Army
 Roger Menetrey (* 1945), französischer Boxer